Pleuroprion är ett släkte av kräftdjur. Pleuroprion ingår i familjen Antarcturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Pleuroprion